1234 км, 1234-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1234 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область). Код 810635
 1234 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 485712